Il singolare dello SAT Khorat Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Andreas Beck ha battuto in finale Filip Prpic 7–5, 6–3.

Teste di serie

  Andreas Beck (campione)
  Gō Soeda (quarti di finale)
  Chris Guccione (secondo turno)
  Mathieu Montcourt (secondo turno)

 Michail Elgin (primo turno)
 Daniel Brands (primo turno)
 Somdev Devvarman (primo turno)
 Danai Udomchoke (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

SAT Khorat Open 2009